José Herrera puede referirse a:
José Herrera, beisbolista dominicano
José Herrera, beisbolista venezolano
José Herrera, futbolista colombiano.
José Herrera Petere, o José Herrera Aguilera poeta escritor español.
José Herrera Taborga, futbolista boliviano.
José Cruz Herrera (1890-1972), pintor español.
José Joaquín de Herrera (1792-1854) político y militar mexicano.